Монлор () — ряд значений:

Носители фамилии Монлор или титула де Монлор
  () — французский дворянский род. Известные представители:
 Жан де Монлор (1120-1190) — епископ Магелона с 1158 по 1190 год. 
  (ум.1229) — епископ Марселя с 1214 по 1229 год.
 Жан де Монлор (ум.1247) — епископ Магелона с 1232 по 1247 год. 
 Ги де Монлор (1918—1977) — французский живописец-экспрессионист.
  (1927—1988) — французский писатель.
  (род. 1963) — французский регбист.

Топонимы
 Замок Монлор () — французский замок, резиденция рода де Монлор, возведён в XI веке, разрушен при Французской революции (ныне руины в коммуне Монто департамента Эро).
 Монлор — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Монлор — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Монлор — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монлор-Бернет — коммуна во Франции, департамент Жер.

Другое
  — французская сеть супер- и гипермаркетов со штаб-квартирой в Монпелье, действовавшая в 1966—1994 годах, основанная Мишелем Монлором.